Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1994 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1995, а 3-й и 4-й клубы — в Кубок КОНМЕБОЛ 1995.

Таблица

Матчи

Тур 1
Суд Америка 2-4 Дефенсор
Серро 2-1 Насьональ
Пеньяроль 4-2 Ривер Плейт

Тур 2
Серро 0-4 Пеньяроль
Дефенсор 4-1 Ривер Плейт
Насьональ 0-0 Суд Америка

Тур 3
Ривер Плейт 0-3 Насьональ
Суд Америка 1-1 Серро
Пеньяроль 3-2 Дефенсор

Тур 4
Пеньяроль 2-0 Суд Америка
Дефенсор 4-2 Насьональ
Серро 1-1 Ривер Плейт

Тур 5
Пеньяроль 2-1 Насьональ
Ривер Плейт 1-2 Суд Америка
Дефенсор 0-1 Серро

Матч за 2-е место
Серро 1-1 (5-4 ) Дефенсор Спортинг

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая